Blockhouse steht für

ehemalige Küstenwachttürme in Cornwall, Großbritannien:
Polruan Blockhouse
Fowey Blockhouse
sowie
Witkop Blockhouse, Blockhaus in Südafrika 
Siehe auch:
Block House, eine 1968 gegründete Restaurantkette aus Hamburg 
Blockhaus